Гостеж — название нескольких населённых пунктов:
 Гостеж — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Гостеж — деревня в Дедовичском районе Псковской области.